Орбе () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Кольмар — Рибовилле, кантон Сент-Мари-о-Мин. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Лапутруа (округ Рибовилле).

Площадь коммуны — 46,02 км², население — 3608 человек (2006) с тенденцией к росту: 3647 человек (2012), плотность населения — 79,3 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 3638 человек, а в 2012 году — 3647 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2204 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1650 были экономически активными, 554 — неактивными (показатель активности 74,9%, в 1999 году — 71,2%). Из 1650 активных трудоспособных жителей работали 1532 человека (822 мужчины и 710 женщин), 118 числились безработными (58 мужчин и 60 женщин). Среди 554 трудоспособных неактивных граждан 157 были учениками либо студентами, 193 — пенсионерами, а ещё 204 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 1468 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 3435,5 человек. При этом медиана доходов составила 19730 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки